était un jeu de flipper de la compagnie américaine Anjar. Il a été libéré de Tsukuda Original au Japon, dans lequel la compagnie a été reprise par Pal Box et Megahouse. Le 29 juillet 2010, Megahouse a renouvelé le jouet comme Action Battle Dome.

Lien externe
 
 en Anjar

Jeu de société
Flipper